Kyrkesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kyrkesjön, Skåne, sjö i Ängelholms kommun,  (12,2 ha)
Kyrkesjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun, 
Kyrkesjön (Båraryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (22,6 ha)
Kyrkesjön (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (45,9 ha)
Kyrkesjön (Tjureda socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (37,9 ha)
Kyrkesjön (Älmeboda socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (8,41 ha)
Kyrkesjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (4,11 ha)
Kyrkesjön (Revesjö socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (10,2 ha)
Kyrkesjön (Västra Tunhems socken, Västergötland), sjö i Vänersborgs kommun, 
Kyrkesjön, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun och Vänersborgs kommun,  (40,7 ha)
Kyrkesjön, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (10,9 ha)

Se även
Kyrksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn